US Open 2010 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się pomiędzy 30 sierpnia a 12 września, na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 130. edycja rozgrywek.

Obrońcami tytułów w grze pojedynczej byli Argentyńczyk Juan Martín del Potro i Belgijka Kim Clijsters. Argentyńczyk, z powodu kontuzji, zrezygnował z udziału w turnieju. W grze podwójnej mężczyzn obrońcami tytułów byli: czesko–hinduska para Lukáš Dlouhý–Leander Paes. Jedna ze zwyciężczyń debla kobiet z ubiegłego roku Amerykanka Serena Williams (turniej w 2009 roku wygrała wraz z siostrą Venus) nie wystąpiła z powodu urazu stopy.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Rezygnacje 
  Juan Martín del Potro
  Jo-Wilfried Tsonga
  Serena Williams
  Justine Henin

Obrońcy tytułów

Porażki zawodników rozstawionych

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 

US Open 2010